Яламов — русская фамилия; имеет женскую форму Яламова.

Известные носители 
 Яламов, Эдуард Спиридонович (1938—2005) — советский и российский управленец, директор предприятия «Уральский оптико-механический завод».
 Яламов, Юрий Иванович (1932—2009) — ведущий российский учёный в области теоретической физики неоднородных аэродисперсных систем и кинетической теории неоднородных газов.